Novatsi (en macédonien Новаци) est un village du sud de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Novatsi. Le village comptait 1283 habitants en 2002.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 1281
 Autres : 1

Voir aussi

Liens internes 
 Novatsi

Liens externes 
  Site de la municipalité de Novatsi

Références 

Village dans la commune de Novaci